John Davidson – attore statunitense (1886-1968)
John Davidson – attore e cantante statunitense nato nel 1941
John Davidson – generale statunitense (1825-1881)